Kinat bezeichnet:
 ein Dorf in Osttimor, siehe Costa (Pante Macassar)

Kinat ist der Name von:
 Georg Richard Kinat (1888–1973), deutscher Politiker